Корсет — широкий пружистий пояс для стягування талії
 Корсет — твердий бандаж для верхньої частини тулуба, що носять при захворюванні або викривленні хребетного стовпа
 Корсет або корсетка — вид верхнього жіночого одягу

Топонім 
 Корсет — муніципалітет у Франції в регіоні Пеї-де-ла-Луар.

Див. також 
 Корсаж